

Парнелл — місто, штат Айова
 Парнелл — місто, штат Міссурі